Villa Altagracia kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Villa Altagracia (kommun), San Cristóbal, 
 Villa Altagracia (ort), San Cristóbal,